Uwarowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Uwarowka (Moskau), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Moskau

 Dörfer:
 Uwarowka (Baschkortostan, Alschejewski), in der Republik Baschkortostan, Rajon Alschejewski
 Uwarowka (Baschkortostan, Gafurowski), in der Republik Baschkortostan, Rajon Gafurowski
 Uwarowka (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Uwarowka (Omsk), in der Oblast Omsk
 Uwarowka (Pensa), in der Oblast Pensa
 Uwarowka (Samara), in der Oblast Samara
 Uwarowka (Tula), in der Oblast Tula
 Uwarowka (Uljanowsk), in der Oblast Uljanowsk
 Uwarowka (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Uwarowka (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd